Ženská čtyřhra Citi Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyně titulu z roku 2019, Američanky Coco Gauffová s Caty McNallyovou,, nestartovaly společně. Gauffová odehrála pouze dvouhru na souběžně konaném Silicon Valley Classic v San José. Spoluhráčkou McNallyové se stala Kalinská.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, americko-novozélandský pár Jessica Pegulaová a Erin Routliffeová, který ve finále zdolal turnajové čtyřky  Annu Kalinskou s Caty McNallyovou. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 5–7 rozhodl až těsný supertiebreak poměrem míčů [12–10]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Pegulaová na okruhu WTA Tour vybojovala třetí deblový titul. Pro Routliffeovou to bylo druhé takové turnajové vítězství, jímž ukončila šňůru čtyř finálových porážek.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2022